

Палью — річка у Республіці Комі, ліва притока Ілича
 Палью — селище, Троїцько-Печорський район, Республіка Комі

Див. також 
 Палья